BPL – Broadband over power line
 .BPL – format plików bibliotek programu Delphi
 Barclays Premier League